

События 
 Консулы Флавий Фравитта и Флавий Винценций.
 401—417 гг.- Папа св. Иннокентий I.
 Стилихон в Реции отражает натиск вандалов.
 401 г., ноябрь-403 г., лето — Первый поход Алариха в Италию.
 Ноябрь — Аларих взял Аквилею.
 401—417 гг. — Царь Армении Варамшапур.
 Уничтожена Младшая Лян, а земли захвачены хуннами.
 401—407 гг.- Император Янь Муюн Си.

Родились 
 Император Анко — 20-й император Японии.
 Лев I Макелла — восточно-римский император.
 10 апреля — Феодосий II, император Восточной Римской империи.

Скончались 
 19 декабря — Анастасий I (папа римский).
 Гайна (полководец) — византийский полководец, военный магистр.
 Дуань Е — основатель государства Северная Лян.
 Люй Цзуань — правитель государства Поздняя Лян.
 Мужун Шэн — сяньбийский вождь, император государства Поздняя Янь.

См. также